Unterm Schloss steht für:

 Unterm Schloss (Altenburg), ehemalige Ortschaft, eingemeindet 1831 nach Altenburg, Thüringen
 Unterm Schloss (Seidau), Suburbium der Ortenburg Seidau in Bautzen, Sachsen

Siehe auch:
 Unteres Schloss/Unterschloss (Begriffsklärung)